«Старый» — макси-сингл группы Иван Купала, вышедший в 2011 году после долгого затишья в творческой деятельности коллектива, включающий в себя оригинальную версию песни, «рок-версию», записанную в 2007 году, а также 5 ремиксов от электронных музыкантов — друзей группы. Премьера песни «Старый» состоялась в апреле 2011 года на НАШЕм Радио, после чего она появилась в эфирах радиостанций RU.FM, Маяк, Добрые песни, Шоколад и многих других. В хит-параде НАШЕго Радио «Чартова Дюжина» песня добралась до 5 места.

Композиция «Старый» стала вторым синглом с третьей номерной пластинки Родина, релиз которой состоялся в Ночь на Ивана Купалу — с 6 на 7 июля 2012 года. Выход альбома группа отметила большим ночным концертом-презентацией на фестивале «НАШЕствие».

Список композиций 
 Single Version
 Flood Batoot Remix
 Bagrat Remix
 Rock Version ’07
 Inkwell Remix
 HarDrum Remix
 Wenturo Remix

Примечание 
Цифровой релиз сингла состоялся 28 апреля 2011 года на странице группы Иван Купала на портале SoundCloud. 30 июня сингл был напечатан на физических носителях (CD) тиражом в 1 000 экземпляров силами самой группы без привлечения рекорд-лейблов для распространения в СМИ, а также в качестве подарка для друзей коллектива. В продажу не поступал.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сингл «Старый» на Яндекс. Музыке
 Сингл «Старый» на портале SoundCloud
 Рецензия на сингл на портале Folk Planet

Синглы 2011 года